Miejsce o nazwie Harrod:
 Harrod – wieś w USA, Hrabstwo Allen (Ohio) w stanie Ohio

Osoby o nazwisku lub imieniu Harrod:

 Roy Harrod (1900–1978) – angielski ekonomista
 Benjamin Morgan Harrod (1837–1912) – Nowy Orlean, inżynier
 Charles Digby Harrod (1841–1905) – brytyjski handlowiec
 Charles Henry Harrod (1799–1885) – brytyjski handlowiec
 Henry Harrod (1817-1871) – angielski prawnik i antykwariusz
 Marshall Harrod – perkusista amerykańskiej grupy hard rock The Sammus Teorii
 James Harrod (1746-1792) – amerykański traper i odkrywca
 Cynthia Harrod-Eagles (*1948) – brytyjska pisarka
 Harrod Blank (ur. 1963) – amerykański reżyser i artysta

Inne znaczenia:
 Model wzrostu Harroda-Domara
 Harrods, dom towarowy